Municipio de Wood Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wood Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de Wood Lake (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Yellow Medicine.